Detta är en lista över sjöar i Härnösands kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Härnösands kommun.

Lista

Härnösands kommun
 Lista